Il toponimo Luansobe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Luansobe, comune del distretto di Masaiti
Luansobe, comune del distretto di Mufulira